— японский футбольный клуб из города Ниигата одноимённой префектуры.

Клуб был основан в 1955 году, в 1999 году вошёл в Джей-лигу.

Название «Альбирекс» — это комбинация слов «Альбирео», названия звезды из созвездия Лебедя (белый лебедь — символ клуба) и «rex» (). До 1997 года клуб назывался просто «Альбирео», однако перед выходом в Джей-лигу был вынужден сменить название из-за возможных конфликтов с другими зарегистрированными торговыми марками.

Наряду с «Уравой Редс» может похвастаться самой большой посещаемостью среди японских клубов.

С 2004 года в сингапурской S-лиге выступает клуб под названием «Альбирекс Ниигата Сингапур».

Достижения 
 Чемпион Джей-лиги 2: 2003, 2022

Ссылки 
 Официальный сайт